CGCG 396-002 ist eine ungewöhnliche mehrarmige Galaxienverschmelzung im Sternbild Orion, die etwa 470 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt liegt.

Weblinks 

 SIMBAD Astronomical Database
 Hubble Spies a Galactic Gem

Einzelnachweise